Lobe den Herrn, meine Seele (phrase allemande pour « Bénis le Seigneur, mon âme ») est le titre de trois cantates de Johann Sebastian Bach :
 Lobe den Herrn, meine Seele (BWV 69), composée à Leipzig en 1748 ;
 Lobe den Herrn, meine Seele (BWV 69a), composée à Leipzig en 1723 ;
 Lobe den Herrn, meine Seele (BWV 143), composée probablement à Mühlhausen ou Weimar dans la période 1708-1714 pour le Jour de l'an.

Notes et références